L'espagnolette est un élément de serrurerie, fermeture d'huisserie à deux battants ;
 L'espagnolette est un type d'ornement figurant un buste de femme souriante engainée et généralement coiffée ou diadémée.